

Toponyme 

 Solares, localité espagnole de Cantabrie.

Patronyme 

 Gilberto Martínez Solares (1906-1997), réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, producteur et acteur mexicain.
 Martín Solares (1970-), écrivain mexicain.
 Pablo Solares (1984-), athlète mexicain, spécialiste du demi-fond.